Partie steht für:

 ein einzelnes (Wettkampf-)Spiel, speziell beim Schach
 eine Ballett- oder Opernrolle, siehe Rolle (Theater)
 eine musikalische Folge von Tanzsätzen wie bei der Suite (Musik)
 eine Kurzreise, siehe Ausflug
 eine einzelne Mensur, siehe Mensur (Studentenverbindung) #Beteiligte und Ablauf
 eine Kombination aus Natural- und Staffelrabatt im Buchhandel, siehe Rabatt
 eine französische Masseneinheit, siehe Partie (Einheit)

Siehe auch:
 Landpartie (Veranstaltung)
 Parti
 Party (Begriffsklärung)